Проспект Павла Тичини — проспект у Києві
 Вулиця Тичини — вулиця у Дніпрі
 Вулиця Тичини — вулиця у Львові
 Вулиця Тичини — вулиця в Івано-Франківську
 Вулиця Тичини — вулиця у Калуші
 Вулиця Тичини — вулиця у Чернігові
 Вулиця Павла Тичини — вулиця у Черкасах
 Вулиця Павла Тичини — вулиця в Умані

Колишні назви:
 Вулиця Павла Тичини — колишня назва вулиці Ігумена Арсенія у місті Дубно

Вулиці, названі на честь людей